TGK ima više značenja.

 Keratinocitna transglutaminaza, enzim
 Hemijski generator kiseonika